Суперкубок Сінгапуру з футболу 2019  — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 лютого 2019 року між чемпіоном і володарем Кубка Сінгапуру клубом Альбірекс Ніїгата Сінгапур та віце-чемпіоном Сінгапуру клубом Хоум Юнайтед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на сайті Альбірекс Ніїгата Сінгапур

2019
Сінгапур
Лютий 2019
2018 у сінгапурському спорті